Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1987 bestod av tolv lag, och Helsingin Jalkapalloklubi från Helsingfors blev finländska mästare.

Slutställning

Kvalspel
KePS, Kemi - IFK Grankulla 7-2 (2-0, 5-2)

Referenser 
 Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1987 i Finland
Fotbollssäsongen 1987
1987